Орловська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця у Східній Європі в XIX — першій чверті XX століття:

 Орловська волость — Воронезького повіту Воронезької губернії;
 Орловська волость — Богородицького повіту Тульської губернії;
 Орловська волость — Єпіфанського повіту Тульської губернії.

Див. також 
 Троїцько-Орловська волость